Brian Downey (acteur), Canadees acteur (1944)
 Brian C. Downey, Canadees politicus (1950–2012)
 Brian Downey (drummer), Ierse drummer van Thin Lizzy (1951)